Edward Simoni (ur. 1959) – polsko–niemiecki muzyk grający na fletni Pana
 Ernest Simoni (ur. 1928) – albański duchowny katolicki, kardynał od 2016
 Giampiero Simoni (ur. 1969) – włoski kierowca wyścigowy
 Gilberto Simoni (ur. 1971) – włoski kolarz szosowy
 Luigi Simoni (ur. 1939) – włoski piłkarz oraz trener piłkarski
 Sabrina Simoni (ur. 1969) – włoska pedagog, dyrygentka chóru Piccolo Coro dell’Antoniano
 Zef Simoni (1928–2009) – albański duchowny katolicki, biskup pomocniczy diecezji szkoderskiej w latach 1993–2004

Zobacz też 
 Baeocera simoni
 Eutimesius simoni
 Stenocrepidius simoni